Åsaka församling kan syfta på:

Barne-Åsaka församling
Kållands-Åsaka församling 
Skånings-Åsaka församling 
Vartofta-Åsaka församling 
Väne-Åsaka församling